Deutschlandtreffen steht für
 Deutschlandtreffen der Jugend
 Deutschlandtreffen der Schlesier
 Deutschlandtreffen der Ostpreußen